Борис Фёдорович Уставщиков — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор технических наук.

Биография 
Родился в 1924 году в Юже. Член КПСС с года.

Участник Великой Отечественной войны, артиллерист-разведчик на Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. С 1951 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1951—1986 гг. — аспирант, ассистент кафедры основного органического синтеза и СК, доцент, проректор по научной работе, ректор Ярославского технологического института.

Делегат XXV съезда КПСС.

Умер в Ярославле в 2002 году.

Научный вклад 
Известный учёный в области синтеза каучуков и полупродуктов СК. Автор около 500 научных работ, в том числе изобретений. Подготовил 40 кандидатов и трех докторов наук. Под руководством Б. Ф. Уставщикова был разработан синтез пиридиновых оснований на основе ацетальдегида и аммиака, результаты которого были реализованы на промышленных предприятиях СК, а также были разработаны промышленные синтезы целого ряда новых каучуков и латексов.

Литература 
 Очерки истории высшей школы Ярославского края / отв. ред. д-р ист. наук, проф. А.М. Селиванов. – Ярославль: ЯрГУ, 2003. – 384 с.
 Ярославичи. — М.: Внешторгиздат, 2008. — С. 358.

Ссылки 
 Уставщиков

Ректоры вузов СССР
Доктора технических наук
Делегаты XXV съезда КПСС